Hoon steht für:

 Hoon (Straßenverkehr), eine im australischen und neuseeländischen Sprachraum geläufige Bezeichnung für jemanden, der Verkehrsverstöße begeht.

Hoon ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Hoon (* 1953), britischer Jurist und Politiker (Labour)
 Hoon Hian Teck (* 1959), singapurischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Shannon Hoon (1967–1995), US-amerikanischer Rockmusiker
 Suh Hoon (* 1954), südkoreanischer Nachrichtendienstler 

Siehe auch:

 Huhn (Begriffsklärung)
 Hon 
 Hohn (Begriffsklärung)